Ramsey County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Ramsey County (Minnesota)
Ramsey County (North Dakota)